Termenul Asediul orașului Anvers se poate referi la o serie de operațiuni militare și bătălii purtate în sau în apropierea orașului Anvers (în , în ) din Belgia.
 Jefuirea orașului Anvers — efectuată de forțele spaniole împotriva unei garnizoane olandeze în 1576 în timpul Războiului de Optzeci de Ani.
 Asediul orașului Anvers (1584-1585) — efectuat de forțele spaniole împotriva unei garnizoane olandeze în timpul Războiului de Optzeci de Ani.
 Asediul orașului Anvers (1814) — efectuat de către forțele Aliate împotriva unei garnizoane franceze în timpul Războaielor Napoleoniene.
 Asediul orașului Anvers (1832) — efectuat de către forțele franceze împotriva unei garnizoane olandeze după Campania de Zece Zile.
 Asediul orașului Anvers (1914) — efectuat de forțele germane împotriva garnizoanei belgiene și britanice în 1914, în timpul Primului Război Mondial.

Vezi și 
 Bătălia Belgiei din 1940 a inclus un număr considerabil de lupte purtate în apropierea orașului Anvers, efectuate de către forțele germane împotriva unei garnizoane belgiene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
 Bătălia de pe râul Scheldt — bătălie pentru controlul orașului Anvers purtată de către forțele Aliate împotriva unei garnizoane germane în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Dezambiguizare